Нерсес — армянское мужское имя:

 Нерсес I Великий (335—373) — 6-й Католикос всех армян.
 Нерсес II (548—557) — 22-й Католикос всех армян.
 Нерсес (478—573) — византийский полководец армянского происхождения.
 Нерсес III (641—661) — 29-й Католикос всех армян.
 Нерсес IV Шнорали (ок. 1100 — 1173) — 64-й Католикос всех армян, крупный поэт и общественный деятель, .
 Нерсес Ламбронаци (1153 — 1198) — армянский поэт, ученый и церковный деятель.
 Нерсес Мшеци — армянский мыслитель и педагог XIII века.
 Нерсес Палианенц — армянский историк XIV века.
 Нерсес Мокаци (1575—1625) — армянский поэт и философ.
 Нерсес V Аштаракеци (1770—1857) — 123-й Католикос всех армян.
 Нерсес Тайроян (1895—1986) — архиепископ Армянской католической церкви.
 Нерсес Позапалян (1937—2009) — епископ Армянской апостольской церкви.
 Нерсес Бедрос XIX (род. 1940) — патриарх Армянской католической церкви.
 Нерсес (Вреж) Нерсисян (род. 1948) — британский арменовед, искусствовед и библиограф, протоиерей Армянской апостольской церкви.
 Нерсес Ерицян Генрихович (род. 1971) — министр экономики Армении в 2008—2010 годах.

См. также 
 Нерсесович, Деодат (около 1650–1709) — богослов и ориенталист, епископ армяно-григорианского исповедания в Польше.